Příjmení Andrejev nosí více významných osobností:

 Aija Andrejeva (* 1986) – lotyšská zpěvačka
 Alla Alexandrovna Andrejevová (1915–2005) – ruská výtvarnice
 Andrej Andrejev (1895–1971) –  sovětský politik
 Boris Andrejev (* 1940) – ruský kosmonaut
 Daniil Andrejev (1906–1959) – ruský spisovatel, básník a mystik
 Igor Andrejev (* 1983) – ruský profesionální tenista
 Leonid Nikolajevič Andrejev (1871–1919) – ruský spisovatel a dramatik
 Sergej Vadimovič Andrejev (* 1958) – sovětský a ruský diplomat